Das Wort Kolonja bezeichnet
  
 Gemeinde Kolonja, eine Gemeinde im Südosten Albaniens
 Kreis Kolonja, ein ehemaliger Kreis im Südosten Albaniens
 Kolonja (Lushnja), ein kleines Dorf in der Gemeinde Lushnja in Mittelalbanien, an der Straße von Lushnja nach Fier in der Myzeqe-Ebene gelegen. Oberhalb des Ortes auf einem Hügel liegt das Kloster Ardenica.

Siehe auch:
 Colonia